

Patronymes 
 Joseph Boyer de Rébeval, 1768-1822, général français de la Révolution et de l’Empire ;
 Michel Boyer de Rébeval, 1935-2011, dit Michel Boyer, architecte d’intérieur et designer français.

Toponymes 
 Rue Rébeval, à Paris, nommée ainsi en l'honneur du général ;
 Jardin de l'Îlot-Rébeval ;
 nom initial de la ville de Baghlia, lors de sa création en 1860 (pendant la colonisation française de l'Algérie).